Bertarelli ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Bertarelli (1863–1938), italienischer Bibliophiler und Sammler, Bruder von Luigi Vittorio
 Camillo Bertarelli, italienischer Radrennfahrer
 Ernesto Bertarelli (Mediziner) (1873–1957), italienischer Hygieniker
 Ernesto Bertarelli (* 1965), italienisch-schweizerischer Unternehmer
 Kirsty Bertarelli (* 1971), britisch-schweizerische Sängerin und Songwriterin sowie ehemalige Miss United Kingdom
 Luigi Vittorio Bertarelli (1859–1926), italienischer Geograph, Publizist, Mitgründer und Präsident des Touring Club Italiano, Bruder von Achille
 Silvano Bertarelli, italienischer Motorradrennfahrer